Rahakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rahakari (ö, lat 61,38, long 21,36), Satakunta, Björneborg, 
 Rahakari (ö, lat 61,67, long 21,40), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar